Шапошниковский сельсовет

Воронежская область 

 Шапошниковский сельсовет Ольховатского района (упразднён в 2006 году с преобразованием сельсоветов в сельские поселения)

Оренбургская область 

 Шапошниковский сельсовет Первомайского района